Comana se poate referi la:

Localități în România 
 Comana, Constanța, comună în Județul Constanța, reședința comunei cu același nume
 Comana, Giurgiu, comună în județul Giurgiu , reședința comunei cu același nume
 Comana de Jos, Brașov, sat în județul Brașov , reședința comunei Comăna 
 Comana de Sus, Brașov, sat in comuna Comăna, județul Brașov

Comune în România 
 Comăna, comună în județul Brașov

Altele 
 Râul Comana (dezambiguizare)

 Mănăstirea Comana
 Parcul Natural Comana

Vezi și 
 Coman (dezambiguizare)
 Comanca (dezambiguizare)
 Comănești (dezambiguizare)

 Comana (DEX)

Toponime românești